Пётр Ламбин: Ламбин, Пётр Борисович (1862—1923) — театральный художник.
 Ламбин, Пётр Петрович (1814—1871) — русский библиограф.